Pallisa (plaats), plaats in Oeganda
 Pallisa (district), district in Oeganda